

Plaatsen 
 Pomeroy (County Tyrone), een dorp in het Noord-Ierse graafschap Tyrone
 Pomeroy (Iowa), een stadje in de Amerikaanse staat Iowa
 Pomeroy (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Pomeroy (Pennsylvania), een dorp in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Pomeroy (Washington), een stadje in de Amerikaanse staat Washington
 Pomeroy (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal
En ook
 Berry Pomeroy, een dorp in het Engelse graafschap Devon
 Stockleigh Pomeroy, een dorp in het Engelse graafschap Devon

Personen 
 Ben Pomeroy (1984), Australisch rugbyspeler
 Charles Pomeroy (1825-1891), Amerikaans politicus
 Dave Pomeroy (1956), Amerikaans musicus
 Earl Pomeroy (1952), Amerikaans politicus
 Earl S. Pomeroy (1915-2005), Amerikaans historicus
 F. W. Pomeroy (1856-1924), Brits beeldhouwer
 Herb Pomeroy (1930-2007), Amerikaans trompettist
 Jesse Pomeroy (1859-1932), de jonge dader in een moordzaak in de VS
 Jim Pomeroy (1952-2006), Amerikaans motorcrosser
 John Pomeroy (1951), Amerikaans animator
 Samuel C. Pomeroy (1816-1891), Amerikaans politicus
 Sarah B. Pomeroy (1938), Amerikaans historica en filologe
 Seth Pomeroy (1706-1777), Amerikaans geweermaker en soldaat
 Theodore M. Pomeroy (1824-1905), Amerikaans politicus
 Wardell Pomeroy (1913-2001), Amerikaans seksuoloog
 William J. Pomeroy (1916-2009), Amerikaans schrijver en activist